Patricia Mayr-Achleitner era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis ITS Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nastassja Burnett che ha battuto in finale Eva Birnerová 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Sandra Záhlavová (primo turno)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)
  Eva Birnerová (finale)
  Renata Voráčová (quarti di finale)

 Stefanie Vögele (quarti di finale)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Alexandra Cadanțu (quarti di finale)
 Julija Bejhel'zymer (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ITS Cup 2011